Alberto Losacco – politico e avvocato italiano
 Nicola Losacco – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano,